Medeterinae — подсемейство насекомых семейства мух-зеленушек (Dolichopodidae).
По состоянию на 1 января 2017 года включает три трибы и ряд родов неясного положения. Типовой род Medetera Fischer von Waldheim, 1819, крупнейший в подсемействе (315 видов). Описано 35 родов. Древнейшие представители подсемейства известны из раннеэоценового уазского янтаря.

Классификация 
 Atlatlia Bickel, 1986
 Cryptopygiella Robinson, 1975
 Dominicomyia Robinson, 1975
 Grootaertia Grichanov, 1999
 Hurleyella Runyon & Robinson, 2010 (subfamily incertae sedis)
 Maipomyia Bickel, 2004
† Medeterites Grichanov, 2010
 Microchrysotus Robinson, 1964
 Microcyrtura Robinson, 1964
 Micromedetera Robinson, 1975
 Papallacta Bickel, 2006
 Pharcoura Bickel, 2007
 Pindaia Bickel, 2014
 Protomedetera Tang, Grootaert & Yang, 2018
 Udzungwomyia Grichanov, 2018
 Триба Medeterini Lioy, 1864
 Asioligochaetus Negrobov, 1966
 Craterophorus Lamb, 1921
 Cyrturella Collin, 1952
 Demetera Grichanov, 2011
 Dolichophorus Lichtwardt, 1902
 Medetera Fischer von Waldheim, 1819
 Medeterella Grichanov, 2011
 Neomedetera Zhu, Yang & Grootaert, 2007
 Nikitella Grichanov, 2011
 Paramedetera Grootaert & Meuffels, 1997
 Saccopheronta Becker, 1914
 Триба Systenini Robinson, 1970
 Euxiphocerus Parent, 1935
† Palaeosystenus Grichanov, Negrobov & Selivanova, 2014
† Systenites Grichanov, Negrobov & Selivanova, 2014
 Systenomorphus Grichanov, 2010
 Systenoneurus Grichanov, 2010
 Systenus Loew, 1857
 Триба Thrypticini Negrobov, 1986
 Corindia Bickel, 1986
 Thrypticus Gerstäcker, 1864

Примечания 

Мухи-зеленушки
Подсемейства насекомых